Миттельбергха́йм () — коммуна на северо-востоке Франции в кантоне Оберне округа Селеста-Эрстен (департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст). До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Барр. Включена в ассоциацию самых красивых деревень Франции.

Площадь коммуны — 3,83 км², население — 658 человек (2013).

Код INSEE — 67295.

Население 
В 2013 году в коммуне проживало 658 человек. В 2011 году в коммуне проживало 660 человек, из них 18,5 % младше 14 лет, 12,3 % — от 15 до 29 лет, 21,9 % — от 30 до 44, 21,7 % — от 45 до 59 лет, 25,6 % старше 60.

Плотность населения — 171,8 чел/км².

Динамика населения имеет тенденцию к стабилизации:

Динамика населения коммуны с даты основания по данным INSEE:

Экономика 
В 2010 году из 407 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 307 были экономически активными, 100 — неактивными (показатель активности 75,4 %, в 1999 году — 75,3 %). Из 307 активных трудоспособных жителей работали 279 человек (147 мужчин и 132 женщины), 28 числились безработными (15 мужчин и 13 женщин). Среди 100 трудоспособных неактивных граждан 38 были учениками либо студентами, 45 — пенсионерами, а ещё 17 — были неактивны в силу других причин.

Средний декларируемый годовой доход в коммуне: 24 182,9 евро. 40,0 % населения заняты в сфере сельского хозяйства, 3 % — в индустрии, 48 % — в сфере услуг (включая строительство).

Достопримечательности

Примечания

Ссылки 

 
 Официальный офис туризма
 Коммуна Миттельбергхайм (10 апреля 2011 года)
 Коммуна Миттельбергхайм на сайте INSEE
 Архитектурное наследие и мебель коммуны на официальном сайте французского министерства Культуры, архитектуры и наследия (фотоархив) и службы регионального кадастра генерального директората Культуры и культурного Наследия Региона Эльзас

Самые красивые деревни Франции (Гранд-Эст)